AZ kan syfta på:

 AZ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Azerbajdzjan
 .az – nationell toppdomän för Azerbajdzjan
 az – ISO 639-kodeen för språket azerbajdzjanska
 AZ – en amerikansk delstat, se Arizona
 AZ (rappare) (1972–), en amerikansk rappare
 AZ Alkmaar – en nederländsk fotbollsklubb